Жозеп Айяла (* 1980) — андоррський футболіст, півзахисник.
 Хуан Мануель де Айяла (1745—1797) — іспанський морський офіцер, дослідник. Першовідкривач острова Алькатрас в затоці Сан-Франциско.

Див. також 
 Аяла